Le patronyme Diverrès est porté par :
 Armel Diverrès (1914-1998), critique littéraire français
 Catherine Diverrès (1959- ), danseuse et chorégraphe française
 Paul Diverrès (1880-1945), spécialiste français du monde celte